

Населені пункти та їхні частини
 Турошль — гміна в Кольненському повіті Підляського воєводства
 Туросль — село в гміні Турошль Кольненського повіту Підляського воєводства
 Туросль — село в гміні Піш Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Туросль — лісова осада в гміні Турошль Кольненського повіту Підляського воєводства

Примітки